Gerli Araújo Goldfarb (Cambará, 27 de dezembro de 1950), mais conhecida como Gerli Goldfarb, é uma cantora e compositora de música popular brasileira.

Cantores do Paraná
Compositores do Paraná
Cantores de música popular brasileira
Naturais de Cambará